Чемпионат Фарерских островов по футболу 2018 — 76-й сезон главного футбольного первенства Фарерских островов. Проходил с 11 марта по 27 октября 2018 года. Согласно спонсорскому соглашению носит название Betri deildin menn. Чемпионский титул защищал клуб «Викингур Гота». Чемпионом стал клуб «ХБ Торсхавн».

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвовали 10 клубов. Они сыграли между собой трёхкруговой турнир (27 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион Фарерских островов стартует в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда.

В Лиге Европы Фарерские острова представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. 2-я и 3-я фарерские команды стартуют в Лиге Европы с предварительного раунда. Команда выигравшая кубок играет с 1-го квалификационного раунда.

Клубы — участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Betrideildin 2018 auf FaroeSoccer.com

Чемпионат Фарерских островов по футболу
Фарерские острова
2010-е годы на Фарерских островах